Bartley kan syfta på:

 Bartley (efternamn) – ett efternamn samt personere med namnet

Geografi

Antarktis 

 Bartley Glacier – en glaciär

Kanada 

 Barrage Bartley – en dammbyggnad i Québec
 Lac Bartley – en sjö i Québec
 Petit lac Bartley – en sjö i Québec

Storbritannien 

 Bartley Green – en ort i Birmingham, West Midlands, England
 Bartley, England – en ort i Hampshire, England

USA 

 Bartley, West Virginia – en ort i McDowell County, West Virginia, England

Se även
 Bartley Creek – flera
 Bartley Island – flera
 Bartley Lake – flera